Чёрные всадники:
 Черные всадники — назгулы на черных конях, девять слуг Саурона в трилогии «Властелин колец».
 Черные всадники (нем. Schwarze Reiter) — рейтары, наёмные конные полки в XVI—XVII веках.
 Черные всадники освобождения (англ. Black Riders Liberation)— афроамериканская радикальная организация, основанная в США в 1996 году. Провозглашает себя наследником «чёрных пантер».

Примечания